L'édition 2021 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 5 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Veronika Kudermetova remporte le tournoi en simple, Nicole Melichar et Demi Schuurs celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Roumaine Irina-Camelia Begu, des Russes Anna Blinkova et Anastasia Pavlyuchenkova, des Américaines Danielle Collins, Ann Li et Jessica Pegula, de la Française Fiona Ferro, de la Slovène Polona Hercog, des Estoniennes Kaia Kanepi et Anett Kontaveit, des Tchèques Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková et Markéta Vondroušová, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Suédoise Rebecca Peterson, de la Grecque María Sákkari, des Allemandes Laura Siegemund et Andrea Petkovic, de la Suissesse Jil Teichmann, de la Britannique Heather Watson et de l'Italienne Camila Giorgi. Elles sont respectivement remplacées par Leylah Fernandez, Tímea Babos, Tsvetana Pironkova, Martina Trevisan, Misaki Doi, Zarina Diyas, Anastasia Potapova, Nao Hibino, Camila Giorgi, Andrea Petkovic, Danka Kovinić, Lauren Davis, Whitney Osuigwe, Christina McHale, Renata Zarazúa, Francesca Di Lorenzo, Liudmila Samsonova, Harriet Dart, Madison Brengle, Catherine McNally et Caroline Dolehide.

En double, on note les forfaits des paires Barty/Sanders et Blinkova/Hradecká. Elles sont respectivement remplacées par les paires composées de Misaki Doi et Nao Hibino, et de Oksana Kalashnikova et Alla Kudryavtseva.

Lauréates 
En simple, la Russe et tête de série  Veronika Kudermetova remporte son deuxième titre WTA en disposant en finale de la Monténégrine Danka Kovinić.

En double, les têtes de série  Nicole Melichar et Demi Schuurs remporte leur troisième titre en collaboration sur la circuit WTA en s'imposant en finale face à Marie Bouzková et Lucie Hradecká. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut de tableau

Bas de tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Tennis féminin en 2021
Sport aux États-Unis en avril 2021
Tennis en avril 2021